«Игра в шашки»:

 Игра в шашки (картина, 1824)
 Игра в шашки (картина, 1980)